

Луґув — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Луґув — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства